Solnik ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Solnik, französischer Wirtschaftswissenschaftler
 Theo Solnik (* 1981), brasilianischer Filmregisseur, Kameramann, Fotograf, Schauspieler, Pianist und Komponist

Solnik oder Soľník steht für:

 Solnik Point, Landspitze an der Nordwestküste von Low Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln
 Soľník, Gemeinde im Okres Stropkov, Prešovský kraj, Slowakei